Княжевич — фамилия.

 Княжевичи — дворянский род. Известные носители:
 Княжевич, Александр Максимович (1792—1872) — министр финансов России.
 Княжевич, Владислав Максимович (1798—1873) — русский государственный деятель, действительный статский советник, затем тайный советник.
 Княжевич, Дмитрий Максимович (1788—1844) — писатель, публицист и чиновник.
 Княжевич, Дмитрий Максимович (1874—1918) — военачальник, генерал-майор.
 Княжевич, Елена Лукинична (более известна под фамилией Мрозовская; ум. 1941) — одна из первых профессиональных русских фотографов черногорского происхождения, педагог.
 Княжевич, Кароль Отто (1762—1842) — польский генерал.
 Княжевич, Максим Дмитриевич (1758—1813) — уфимский губернский прокурор.
 Княжевич, Николай Антонинович (1871—1950) — генерал-майор, губернатор Таврической губернии. Внук Д. М. Княжевича.
 Княжевич, Николай Максимович (1794—1852) — начальник государственного казначейства.